Ясеница — многозначный термин.
 Ясеница, Павел (настоящее имя Леон Лех Бейнар; 1909—1970) — польский писатель, эссеист и публицист.

Растения 
 Ясеница — растение семейства рутовых, научное название — Диктамнус альбус

Населённые пункты 
 Ясеница — село в общине Валево Колубарского округа Сербии
 Ясеница — село в Турковском районе Львовской области Украины
 Ясеница — село Бельского повята Силезского воеводства Польской Республики
 Ясеница — село в Словакии

Реки 
 Ясеница — река в Львовской области на Украине, приоток Стрвяжа
 Ясеница — река в Львовской области на Украине, приток Днестра
 Ясеница — река в Сербии, приток Великой Моравы